Maria Amalia van Bourbon, infante van Spanje (Koninklijk Paleis van El Pardo, Madrid, 9 januari 1779 — aldaar, 22 juli 1798) was een dochter van het Spaanse koningspaar Karel IV van Spanje en Maria Louisa van Parma. Zij was in 1795 gehuwd met haar 24 jaar oudere oom Anton, infant van Spanje.

Aanvankelijk zou ze trouwen met haar neef Lodewijk I van Etrurië, deze gaf echter tijdens zijn kennismaking met de familie zijn voorkeur aan haar jongere zus Louisa. Haar ouders gingen akkoord met deze onverwachte wijziging van de huwelijksplannen. Voor Maria Amalia moest er snel een andere man gevonden worden. Het was niet gepast dat haar jongere zus eerder zou trouwen dan zij. Het was niet gemakkelijk om in zo'n korte tijd een nieuwe bruidegom voor Maria Amalia van koninklijke rang te vinden; daarom besloten haar ouders Maria Amalia te trouwen met haar oom Anton. Anton was toen negenendertig jaar oud, beschouwd als zeer beperkte intelligent, met interesse voor de kunst, tuinieren, landbouw en de jacht. Hij was ongehuwd gebleven zonder enige verantwoordelijkheden.

Maria Amalia trouwde op 25 augustus 1795 in het Koninklijk Paleis van La Granja met haar oom. Het was een dubbele bruiloft. Tegelijkertijd trouwde haar zus, de dertienjarige Maria Louisa, met Lodewijk, de oorspronkelijke beoogde bruidegom van Maria Amalia. De twee stellen bleven aan het Spaanse koninklijke hof wonen.

In de herfst van 1797 werd Maria Amalia zwanger van haar eerste kind. Op 20 juli 1798 ging ze bevallen. De levering was ingewikkeld. De baby bleef steken bij de schouders in het geboortekanaal en de doktoren konden hem niet verwijderen. Na twee dagen kwam de chirurg uiteindelijk tussenbeide. Tegen die tijd was de baby, een jongen, dood. Terwijl haar zoon werd begraven in Escorial, leed Maria Amalia in doodsangst. Ze had tijdens de beproeving een infectie opgelopen en ze stierf op 22 juli 1798. Ze was negentien jaar oud. Ook zij werd bijgezet in het koninklijk mausoleum van het Escorial.

Maria Amalia was Dame in de Spaanse Maria-Louisa-orde. 

Huis Bourbon (Spanje)
Bourbon, M